Arapaho of Arapahoe kan verwijzen naar:

een indianenstam, zie Arapaho (volk)
de taal van die stam, zie Arapaho (taal)
en naar een aantal plaatsen in de Verenigde Staten:
Arapahoe County, in Colorado
Arapahoe (Nebraska)
Arapahoe (North Carolina)
Arapaho (Oklahoma)
Arapahoe (Wyoming)